Ната́лья Ви́кторовна Наза́рова (род. 26 мая 1979 года, Москва, СССР) — российская легкоатлетка, выступавшая в беге на 400 метров, восьмикратная чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр. Делит с мозамбикской бегуньей на 800 метров Марией Мутолой рекорд по количеству золотых наград чемпионатов мира в помещении (по 7).

В 2017 году решением МОК была лишена серебряной награды Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4×400 м из-за дисквалификации российской команды после обнаружения в пробах Антонины Кривошапки допинга.

С двукратной олимпийской чемпионкой в эстафете 4×400 м (1988 и 1992) Ольгой Назаровой (род. 1965) просто однофамилица.

Биография 

Родилась в Москве 26 мая 1979 года, окончила Российский государственный университет физической культуры. Специализация — бег на 400 метров, в том числе эстафета. Начиная с 1999 года — девятикратная чемпионка России и 8-кратная чемпионка мира в этих видах (7 раз в зале и 1 раз на стадионе). За сборную России выступает также с 1999 года. Обладательница Кубка Европы 1999 года. Тренировалась под руководством сначала Ивана Бахтиярова, а затем — Людмилы Федоривой.

В составе российской эстафетной команды 4×400 м завоевала серебряную и бронзовую медали Олимпийских игр. Однако спустя 6 лет, 16 марта 2010 года, совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Дохе Однако спустя 6 лет, 16 марта 2010 года, совет Международной ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в Дохе анонсировал дисквалификацию американской эстафетной команды, поскольку член американской эстафетной команды Кристал Кокс призналась в употреблении допинга в 2001—2004 гг. (МОК в 2012 году лишил Кокс золотой медали в той эстафете). Встал вопрос о лишении золотых наград в той эстафете всей американской команды и перераспределении медалей со вручением золота сборной России, однако ИААФ, от которой это зависело, такого решения не приняла.

Обладательница рекорда мира в эстафете 4×400 метров в помещении, а также высшего мирового достижения в беге на 500 метров в помещении.

Результаты 
Лучшие результаты по годам и место в списке мирового сезона

Награды 
 Орден Дружбы I степени (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней
 Заслуженный мастер спорта России.

Примечания

Ссылки 
 
 Наталья Викторовна Назарова на сайте «Инфоспорт»

Бегуны на короткие дистанции России
Заслуженные мастера спорта России
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике